Ненчо Илиев може да се отнася за:

 Ненчо Илиев (?) – български иконописец;
 Ненчо Илиев (писател) (1882 – 1944) – български писател и журналист;